

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Dubuque – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dubuque
 Dubuque – miejscowość w stanie Kansas
 East Dubuque – miasto w stanie Illinois

Gminy 
 Dubuque (ang. Dubuque Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dubuque

Hrabstwa 
 hrabstwo Dubuque (ang. Dubuque County) – w stanie Iowa

Archidiecezje 
 Archidiecezja Dubuque – rzymskokatolicka archidiecezja metropolitalna

Postacie 
 Alexandre Dubuque – rosyjski pianista, kompozytor i pedagog muzyczny